1-я ежегодная премия Nickelodeon Kids’ Choice Awards проводилась в 1988 году.

Номинанты и исполнители для KCA 1988

Ведущие 
 Тони Данца
 Дебби Гибсон
 Брайан Роббинс
 Дэн Шнайдер

Исполнители 
 New Kids on the Block — «You Got It» , «Hangin' Tough»
 The Fat Boys — «Wipe Out»
 Дебби Гибсон — «Out of the Blue», «Shake Your Love»

Номинации

Телевидение

Лучший мультсериал 
 Смурфики
 Утиные истории
 Черепашки мутанты ниндзя (Победитель)

Фильм

Лучший фильм 
 Полицейский из Беверли-Хиллз 2 (Победитель)
 Приключения приходящей няни
 Ла Бамба

Лучший актёр кино 
 Эдди Мёрфи из Полицейский из Беверли-Хиллз 2 (Победитель)
 Арнольд Шварценеггер из Бегущий человек Патрик Суэйзи из Грязные танцы

Любимая актриса кино 
 Вупи Голдберг (Победитель) Шелли Лонг
 Элизабет Шу из Приключения приходящей няни

 Музыка 

 Любимая вокалистка 
 Ли Аарон
 Джанет Джексон
 Мадонна (Победитель) Лучшая песня 
 «La Bamba» исполняет Los Lobos (Победитель)

Ссылки 
 Официальный сайт Nickelodeon Kids' Choice Awards 1988

Kids’ Choice Awards
События 18 апреля
Апрель 1988 года
1988 год в Калифорнии
1988 год в музыке США